Сборная Туниса по футболу () представляет Тунис на международных матчах и турнирах по футболу. Также известна по прозвищу «Les Aigles de Carthage» («Орлы Карфагена»). Управляющая организация — Тунисская федерация футбола.

История

Чемпионат мира 1978 
Первый Чемпионат мира для Туниса был в 1978 году в Аргентине. Они стали первой африканской командой, которая выиграла матч на чемпионатах мира, победив Мексику 3:1 в Росарио. Однако после поражения от полуфиналистов 1974 года Польши 0:1 и ничьи 0:0 с Германией они не смогли достичь следующего этапа. На следующий чемпионат мира Тунис смог попасть только спустя двадцать лет.

Чемпионат мира 1998 
Команда Аделя Селлими проиграла Англии (0:2) и Колумбии (0:1) и не вышла из группы. Единственные очки тунисцы смогли добыть в матче с Румынией, сыграв вничью 1:1.

Дальнейшие чемпионаты 
В дальнейшем сборная Туниса ещё 4 раза отбиралась на чемпионаты мира: в 2002, 2006, 2018 и 2022 годах. Однако команда не смогла показать ничего интересного: большинство игр были проиграны или, что реже, сыграны вничью. Как закономерный итог — на всех перечисленных чемпионатах сборная не смогла выйти из группы.

Достижения 
 6-кратный участник Чемпионата мира: (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)
 Обладатель Кубка африканских наций: 2004
 Вице-чемпион Кубка африканских наций: 1965, 1996
 3-е место на Кубке африканских наций: 1962

Знаменитые игроки 
 Хатем Трабелси
 Сами Трабельси
 Селим Бенашур
 Мунир Букадида
 Шакер Зуаги
 Джавар Мнари
 Каис Годбане
 Жозе Клайтон
 Али Бумнижель
 Карим Хагги
 Франсилеудо Дос Сантос
 Радхи Жаиди
 Мехди Нафти
 Аммар Джемаль
 Мохамед Салах Джедиди
 Садок Сасси
 Риад Буазизи
 Аймен Абденнур
 Иссам Джемаа
 Вахби Хазри
 Юссеф Мсакни

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Джалилом Кадри для участия в матчах чемпионата мира 2022 в Катаре.
 Игры и голы приведены по состоянию на 27 сентября 2022 года:

Наибольшее количество матчей

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Футбольная Федерация Туниса
 Сборная Туниса на сайте ФИФА

Тунис